Frederiksstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam, vernoemd naar Frederik Schröder
Frederiksstraat (Wolphaartsdijk), straat in de gemeente Goes
Frederikstraat (Den Haag), winkelstraat in Den Haag
Frederikstraat (Groningen), straat in de wijk Oosterpoort